Archer – niszczyciel czołgów konstrukcji brytyjskiej z okresu II wojny światowej
 Archer – szwedzko-norweska kołowa armatohaubica kalibru 155 mm
 Archer – zespół metalowy
 Archer – serial animowany
Osoby o takim nazwisku:
 Archer – postać fikcyjna z powieści wizualnej i anime Fate/stay night
 Chris Archer – amerykański baseballista
 Jeffrey Archer – brytyjski pisarz i polityk
 Jonathan Archer – postać fikcyjna, bohater serialu Star Trek: Enterprise
 Michael Eugene Archer, właściwie D’Angelo – amerykański piosenkarz
 Tasmin Archer – brytyjska piosenkarka

Miejscowości w USA:
 Archer – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua
 Archer – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Archer – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick

Gminy w USA:
 Archer (ang. Archer Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Archer (ang. Archer County) – w stanie Teksas